Васил Атанасов може да се отнася за:

 Васил Атанасов (1857 – 1942) – български химик и общественик;
 Васил Атанасов Атанасов (1872 – ?) – български офицер, генерал-майор;
 Васил Атанасов (1933 – 2015) – български геолог и дарител.